Die 2. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 17. bis zum 20. August 1972 in Schweinfurt im Willy-Sachs-Stadion statt. Die Bundesrepublik Deutschland war erstmals Ausrichter der Faustball-Weltmeisterschaft der Männer.

Modus 
In der Vorrunde spielt jeder gegen jeden. Die drei Erstplatzierten der Vorrunde spielen eine Endrunde unter Einbeziehung der Ergebnisse der Vorrunde. Der Viert- und der Fünftplatzierte der Vorrunde spielen um Platz vier, der Sechst- und der Siebtplatzierte der Vorrunde spielen um Platz sechs.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden in Schweinfurt (S), Großwelzheim (G), Aschaffenburg (A) und Bad Kissingen (K) statt.

Platzierungsspiele 
Die Platzierungsspiele fanden in Schweinfurt statt.

Endrunde 
Die Endrunde fand in Schweinfurt statt. Die Ergebnisse der Vorrunde wurden übernommen (für die Vollständigkeit hier erneut aufgeführt).

Platzierungen

Weblinks

Einzelnachweise 

1972 Manner
Sportveranstaltung in Bayern
Sportveranstaltung in Schweinfurt
Faustballwettbewerb in Deutschland
Faustballveranstaltung 1972